

Horvátország
Benčići falu Buzet községben Isztria megyében
Benčići falu Žminj községben Isztria megyében